Geda ist der Familienname folgender Personen:
 Fabio Geda (* 1972), italienischer Schriftsteller und Journalist
 Sigitas Geda (1943–2008), litauischer Schriftsteller

Geda, GEDA oder gEDA bezeichnet:
 gEDA (Software) (GPL Electronic Design Automation), Software-Projekt
 Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA), telefonische Gesundheitsstudie des Robert Koch-Instituts
 GEDA-Dechentreiter GmbH & Co KG (GEDA), Bau- und Industrieaufzüge Hersteller

GEDA